Kirchner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Emil Kirchner (1813–1885), tysk målare
 
 Anton Kirchner (1779–1834), tysk präst och historiker
 Cristina Fernández de Kirchner (född 1953), argentinsk president
 Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938), tysk målare
 
 Mark Kirchner (född 1970)), tysk skidskytt
 Néstor Kirchner (1950–2010), argentinsk president
 Theodor Kirchner (1823–1903), tysk komponist och dirigent
 Wilhelm Kirchner (1848–1921), tysk agronom

Tyska efternamn